Tschapajewe (ukrainisch ; russische Entsprechung / – abgeleitet vom sowjetischen Bürgerkriegshelden Wassili Iwanowitsch Tschapajew) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Krasnohwardijske, siehe Tschapajewe (Krasnohwardijske)
 Siedlung in der Autonomen Republik Krim, Rajon Perwomajske, siehe Tschapajewe (Perwomajske)

 ehemaliger Name einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Charkiw, Rajon Kehytschiwka, siehe Sloboschanske
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnohrad, siehe Wyschnewe (Krasnohrad)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Kiew, Rajon Poliske, siehe Lissowe (Poliske)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Odessa, Rajon Biljajiwka, siehe Tyche (Biljajiwka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Odessa, Rajon Welyka Mychajliwka, siehe Worobijiwka (Welyka Mychajliwka)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Stepowe
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Poltawa, Rajon Tschutowe, siehe Petriwka
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Winnyzja, Rajon Scharhorod, siehe Nowi Chomenky